Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 620 dans le monde.

 Route 620 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 620 en France